Bergfelder ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Bergfelder (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Tim Bergfelder (* 1965), deutscher Filmwissenschaftler